Марк Ноній () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду Homo novus Ноніїв:
 Марк Ноній Суфенат — претор 52 року до н. е.
 Марк Ноній Галл — легат 29 року до н. е.
 Марк Ноній Бальб Молодший — проконсул, претор, народний трибун у I столітті.
 Марк Ноній Муціан Публій Дельфій Перегрін — консул-суфект 138 року.
 Марк Ноній Макрін — консул-суфект 154 року.
 Марк Ноній Арій Муціан Манлій Карбон — консул-суфект у період 177—192 років.
 Марк Ноній Арій Муціан — консул 201 року.